Navio-fantasma é o termo utilizado para designar um navio que é assombrado ou que foi amaldiçoado.

O mais conhecido é o Holandês Voador, cujo capitão foi amaldiçoado após desafiar a santidade; ou o Caleuche, que navegou pelos mares de Chiloé.

Lendas